Muhu – estońska wyspa, dawniej Moon
 Sun Myung Moon
 Kościół Zjednoczeniowy Moona
 Moon – polski zespół blackmetalowy
 Moon-sur-Elle – miejscowość we Francji
 Alfabet Moona
 Moon – film z gatunku Science fiction wyprodukowany w roku 2009
 MOON – album Gackta
 moon – dawna jednostka monetarna Korei i Japonii 
 „Moon” – singel islandzkiej piosenkarki Björk

Osoby noszące nazwisko Moon:
 Bryce Moon – południowoafrykański piłkarz
 Edgar Moon – australijski tenisista
 Elizabeth Moon – amerykańska pisarka science fiction i fantasy
 Keith Moon – angielski perkusista
 Sheri Moon – amerykańska aktorka i projektantka mody